E52 oder E 52 steht für:

 DR-Baureihe E 52, eine Elektrolokomotive für den schweren Personenzugverkehr der Deutschen Reichsbahn
 Europastraße 52, eine Fernstraße von Straßburg in Frankreich nach Salzburg in Österreich
 HMS E52, ein britisches U-Boot
 Nokia E52, ein Mobiltelefon
 interne Baumusterbezeichnung des BMW Z8
 ICD-10-Bezeichnung für Pellagra, eine durch Mangel an Vitamin B3 ausgelöste Erkrankung

E52